Miejscowości w USA:
 Clatonia – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
Gminy w USA:
 Clatonia (ang. Clatonia Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage